Nanz steht für:
 Nanz-Gruppe, eine ehemalige Lebensmittelfilialkette

Nanz heißen folgende Personen:
 Helmut Nanz (1943–2020), deutscher Unternehmer
 Patrizia Nanz (* 1965), deutsche Politikwissenschaftlerin

Siehe auch:

 Nance (Begriffsklärung)